Opór – rzeka na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Opór – amerykański film wojenny w reżyserii Edwarda Zwicka
 opór (psychologia)
 bierny opór
 bierny opór w naukach politycznych
 opór elektryczny (rezystancja) 
 opory ruchu
 opór cieplny